

Notas gerais
 Em 1965, a Allied Artists lançou um total de 21 filmes.
 Produções mais importantes: King and Country, dirigida por Joseph Losey e The Pawnbroker, dirigida por Sidney Lumet, que deu uma indicação ao Oscar para Rod Steiger. O documentário The Eleanor Roosevelt Story, sobre a esposa de Theodore Roosevelt, ganhou o Oscar da categoria.
 Frankenstein Meets the Space Monster é considerado pela crítica um dos piores filmes de ficção científica de todos os tempos e não tem nada a ver com a criação de Mary Shelley. Para atrair espectadores, a Allied pedia aos donos das salas que fornecessem uns tais de "Protetores Óticos Espaciais", destinados a proteger a plateia contra raios de cobalto de alta intensidade que refletiam na tela! A função desses raios era sequestrar incautos e enviá-los para o espaço sideral!

Filmes do ano

Premiações do Oscar

Bibliografia
 
 

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes da Itália de 1965